

Persone 
 Antti Aalto (1975) – hockeista su ghiaccio e dirigente sportivo finlandese
 Antti Aalto (1995) – saltatore con gli sci finlandese